103-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 103-й меридиан восточной долготы
 103-й меридиан западной долготы